Роберт Вольфґанґ Кан — британський матеріалознавець.
 Роберт Елліот Кан — американський винахідник протоколів TCP й IP.
Кан, іноді помилково Канг () — корейське прізвище.
 Кан Бон Чхіль — північнокорейський футболіст.
 Кан Бьон Чхан — південнокорейський футболіст та тренер.
 Кан Гим Сон — південнокорейський борець вільного стилю.
 Кан Дик Су — південнокорейський футболіст.
 Кан Джин Хьок — північнокорейський борець вільного стилю.
 Кан Йон Гьон — північнокорейський борець греко-римського стилю.
 Кан Йон Хун — 21-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Кан Мін Су — південнокорейський футболіст.
 Кан Рьон Ун — північнокорейський футболіст.
 Кан Силь Гі — південнокорейська співачка та акторка.
 Кан Со Ра — південнокорейська акторка.
 Кан Сон Сан — голова уряду Північної Кореї.
 Кан Ха Ниль — південнокорейський актор.
 Кан Чі Хван — південнокорейський актор.
 Кан Чхан Гі — південнокорейський футболіст.
 Кан Чхоль Хван — корейський письменник та журналіст.
 Кан Юн Мі — південнокорейська ковзанярка.
 Канг Кин Тек — південно-корейський дипломат.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища